El término Cat People puede hacer referencia a:

Cine
 Cat People, película dirigida por Jacques Tourneur y estrenada por primera vez en 1942;
 Cat People, película de terror erótica estadounidense, dirigida por Paul Schrader, protagonizada por Nastassja Kinski, Malcolm McDowell y John Heard y estrenada por primera vez en 1982..

Música
 CatPeople, grupo gallego de indie rock procedente de la escena viguesa.